Le Roi Louis (en español: El rey Luis) es un canto medieval que exalta la valentía y determinación del rey francés Luis IX, también conocido como San Luis de Francia, mientras se prepara para embarcarse en la Séptima Cruzada.

Significado 

El eje de la canción se centra en la llamada de Luis a sus barones, que tienen dudas y excusas para no acompañarlo. Sin embargo, el rey contrarresta sus objeciones una por una. Al final de la canción y habiendo convencido a sus vasallos, Luis se embarca hacia Egipto.

Letra y traducción

Referencias 

Canciones de Francia
Música de Francia del siglo XII
Canciones de las cruzadas